Koivu hat die folgenden Bedeutungen:
 Koivu (Tervola), ein Dorf in Tervola, Finnland
 Koivu Bahnhof, ein Bahnhof in Tervola, Finnland
 Birken, finnisch koivu, eine Gattung von Laubbäumen.

Koivu ist der Familienname folgender Personen:
 Eerikki Koivu (* 1979), norwegisch-finnischer Eishockeyspieler
 Jukka Koivu (* 1953), finnischer Eishockeytrainer
 Mikko Koivu (* 1983), finnischer Eishockeyspieler
 Rudolf Koivu (1890–1946), finnischer Kunstmaler
 Saku Koivu (* 1974), finnischer Eishockeyspieler
 Sirpa Koivu, finnische Miss
 Timo Koivu, finnischer Ritter des Mannerheim-Kreuzordens.